De Boer, een voornamelijk Nederlandse achternaam
 De Boer (geslacht), oorspronkelijk Oost-Fries adellijk geslacht
 De Boer (plaats), buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Land van Cuijk

Bedrijf
 De Boer (supermarktketen), Nederlandse supermarktketen
 De Boer Tenten, Nederlands bedrijf, leverancier van tijdelijke accommodaties
 Super de Boer, Nederlandse supermarktketen

Zie ook 
 Boer (doorverwijspagina)
 Den Boer (doorverwijspagina)